Автоно́мні націоналі́сти Украї́ни — спільнота українських націоналістів. Кінцевою метою автономні націоналісти визначають розвиток розуму, революцію суспільства в загальному і кожної окремої особистості зокрема. Революція розуміється як радикальна, корінна, глибока, якісна зміна, стрибок у розвитку суспільства, поєднана з відкритим розривом з попереднім станом. Все інше трактується як поверхова зміна влади, або державний переворот, часто організований опозицією для того, щоб відвернути увагу від корінних питань суспільного розвитку.

Політичні партії, на думку учасників руху, виступають інструментом для обману народу їхніми лідерами, і не можуть відповідати перерахованим вище вимогам. Існуючі позапартійні організації не досягають успіхів у політичній боротьбі внаслідок постійних чвар і контролю з боку політичної «системи». Як наслідок — розчарування і недовіра простих людей до організаційних методів супротиву. На противагу, рух автономних націоналістів пропонує альтернативу, яка відкидає боротьбу за лідерство: замість конкуруючих між собою осередків формуються автономні товариства, у які входять активні та пасіонарні елементи суспільства, об'єднані ідеєю нації, принципами громадської активності, взаємозв'язку і співпраці. Рух автономних націоналістів стоїть над субкультурами, перебуває поза штучними рамками і догмами традиційного націоналізму.

Історія руху автономних націоналістів

Передумови створення 
У перші роки незалежності найактивнішими організаціями націоналістичного спрямування були Соціал-Національна партія України (СНПУ) та УНА-УНСО, проте в ідейному плані вирізнялася СНПУ. Але з часом СНПУ лібералізується у ВО «Свобода». Основна частина вуличних протестантів пішла за ГО «Патріот України», яке організувати та направити стихійний правий рух не змогло. У 1996–1997 рр. — вуличний правий рух перетворюється на бонізм. Основна частина правих активістів або позбавлені волі, або не підтримують офіційну діяльність, яка проводиться партіями та організаціями класичної етнонаціоналістичної орієнтації. З часом виникли нові ініціативи на кшталт Української націонал-трудової партії (УНТП), але через брак коштів УНТП не отримала реєстрацію.

У 2005–2006 рр. — націоналістичні ініціативи автономної спрямованності виникають у Росії. Значна частина українських учасників правих рухів того часу спілкується з росіянами, переймає їхню тактику.

У 2008 р. — запущено сайт «Реактор», від початку створений для всіх нових правих, сайт перетворюється в ресурс автономних правих.

Початок 
Як наслідок засудження учасниками руху пияцтва та паління, відбувається активна пропаганда моральних цінностей; у масовому вжитку з'являються такі речі як «Straight edge»; започатковано перший всеукраїнський турнір «Іду на Ви!»; побачив світ журнал «Новий порядок»; виникають різноманітні самостійні ініціативи; проводяться марші за здоровий спосіб життя, незалежні марші, присвячені пам'яті УПА; організовуються постійні погроми та підпали кіосків, що спеціалізуються на продажу алкогольних напоїв; широко розвинута тема щодо смерті Максима Чайки.

2009 рік 
Рух автономних націоналістів бере свій початок від 2009 року, коли сайт «Реактор» почав роботу у новому форматі. Впродовж року було створено 22 автономних товариства, зокрема у Києві, Львові, Вінниці, Тернополі, Полтаві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Севастополі, Сімферополі, Херсоні, Чернігові та інших містах. Також у 2009–2010 роках діяло автономне товариство у Придністров'ї.

На «Реакторі» було опубліковано низку ідеологічних статей, в яких пояснювались ідеї автономних націоналістів, тактика дій «Чорного блоку», що таке «Straight edge» і т. д. Також було започатковано випуск мережевого журналу «Страйк», вийшов у світ перший номер журналу автономних правих «Новий порядок».

Першою масовою акцією автономних націоналістів став Першотравневий марш в Києві, в якому взяли участь близько 500 чоловік. Всього ж упродовж року було проведено близько 40 публічних заходів та акцій, найзначніші серед яких за масовістю варто відзначити Автономний марш УПА в Києві. Також було здійснено 10 акцій прямої дії, з яких 1 підпал. Зафіксовано 2 яскравих випадки політичних переслідувань з боку влади та міліції — розгін та затримання активістів на марші футбольних фанатів у Сімферополі та на марші УПА в Запоріжжі, на якому депутат з «Партії регіонів» почав стрілянину з травматичної зброї, поранивши кількох автономів.

2010-11 рр. 
2010 р. — утворено ще 18 автономних товариств, зокрема у Донецьку, Кривому Розі, Ніжині, Полтаві, Рівному, Сумах, Черкасах. Також було створено агітаційно-пропагандистський ресурс «Орієнтири». Частина львівські активістів, одні з перших, хто висловили думку щодо неприйнятності загальної траєкторії руху, вирішили створити ресурс «Opir.info». З часом львівське товариство стало одним з найактивніших. Досить сильною була підтримка місцевого населення на тематичних акціях пам'яті героїв Крут, УПА, СС «Галичина» і т. д.

2011 р. — на черговому з'їзді виникає мережа Автономний Опір, яка починає розвиватися самостійно, більший авторитет має в західній частині України.

У цей же час у рухові виділяється друга гілка, активісти якої створюють власний ресурс «Radikals.in» — «Інформаційний портал незалежних націоналістів», який згодом змінює назву на «Інформаційний портал автономних націоналістів». Взявши курс на пропаганду здорового способу життя та моральних цінностей, стають організаторами регулярних проведень маршів здорової молоді, як це було в Полтаві, постійних тематичних пробіжок. Більший вплив мають у центральній та східній частині України.

Часто агітація та заходи проходять з посиланнями на обидва ресурси — «Radikals.in» та «Opir.info».

2012 рік 
Автономні націоналісти за допомогою ресурсу «Radikals.in» збирають одні з наймасовіших тогочасних націоналістичних маршів на Сході України. Зокрема, в лютому та березні було організовано та проведено «Марш здорової молоді» в Харкові та Кременчуці, на які з'їжджалися активісти з усіх кінців України. Марш у Харкові, до якого, крім автономів, долучилася мережа «С14» (Євген Карась), ініціативи «Здорова Нація», «Ярило» та МГО «Сокіл», пройшов з чисельними провокаціями з боку правоохоронців. Відбулася невелика сутичка з правоохоронцями, було затримано декількох активістів, яких згодом відпустили. Автономи провели незалежний марш УПА в Полтаві.

Внаслідок несприйняття зміни ідеології та підозру в співпраці представників «Автономного Опору» з лівими рухами України, з мережі відійшло багато активних товариств, зокрема автономні націоналісти Тернополя та «Карпатська Січ» (Ужгород), згодом — осередок з Вінниці. Всі «праві» рухи та організації розривають стосунки з «Автономним Опором». Відкрите протистояння «Автономного Опору» у Львові з частиною «правих» та ВО «Свобода» проходить під постійними провокаціями з обох боків, інколи доходить до фізичних протистоянь, відомі випадки використання холодної зброї.

Наприкінці року тернопільський осередок автономних націоналістів та «Карпатська Січ» починають співпрацювати з ресурсом «Інформаційний портал незалежних націоналістів». Автономи беруть активну участь в організації та підтримці маршів та акцій стосовно справи Павліченків.

Проводяться постійні акції та пробіжки що пропагують здоровий спосіб життя. Проведено одночасні пробіжки в Житомирі, Дніпропетровську, Полтаві, Тернополі, Чернігові.

2013 рік. Об'єднання 
Весь 2013 рік характеризується ще більшою кількістю акцій, зокрема маршів та пробіжок, по всій Україні: забіги пам'яті Романа Шухевича в Полтаві та Тернополі, постійна розклейка агітації за здоровий спосіб життя.

28 квітня за активної організації та участі «АН України» було проведено Марш величі Духу у Львові, що зібрав близько 2000 учасників, включаючи закордонних гостей з «правого» середовища. Того ж дня у Кривому Розі відбувся Марш Лицарської Слави.

28 травня в Тернополі та Ужгороді вшанували пам'ять Девіда Лейна.

Все частіше ведуться перемови про об'єднання. Відбувається декілька з'їздів активістів найактивніших осередків, і в червні автономні націоналісти розміщують на сайті на сайті «Radikals.in» та в підписці в соціальній мережі VK наступне повідомлення:
 Вже декілька місяців йшли розмови про створення єдиного автономного руху націоналістів, що міг би об'єднати всі міста задля спільної боротьби. І ось, після розмов ми переходимо до справи: заявляємо, що попри всі дискусійні моменти віднині створюється мережа «Автономні націоналісти України». Ініціаторами об'єднання виступають наступні товариства: Тернопіль, Полтава, Харків, Житомир, Кривий ріг, Маріуполь. Також ми завжди відкриті для товариств інших міст, мета яких збігається з нашою. Першочерговим завданням є накопичення ресурсу та активу серед автономного середовища, ідеологічною основою якого буде велична мета — боротьба за повне національне та соціальне визволення.

З цього часу починається новий період діяльності автономних націоналістів — майже одночасно акції проходять у всіх містах, що входять у мережу.

Проходить всеукраїнська акція солідарності з засудженими сумськими автономними націоналістами, до якої долучаються активісти з Харкова, Полтави, Житомира, Тернополя, Кривого Рогу, Луганська, Сум, Києва. Відбувається всеукраїнська акції пропаганди здорового способу життя: вулична агітація, пробіжки, вишколи, рейди активістів по попередженню продажу алкоголю неповнолітнім.

У Кривому Розі автономи проводять акції підтримки ФК «Кривбас», який знявся з чемпіонату, в Житомирі проходять регулярні марші з вимогою закінчення реконстукції стадіону та відродження ФК «Полісся»

 
8 липня у Москві на редакцію газети «Московський комсомолець» напали невідомі та закидали її піротехникою. Акція супроводжувалась вигуками: «Слава Україні!», «Героям слава!» та «Слава нації», люди мали намір увірватись всередину, та охорона вчасно зачинила двері. Напад на редакцію взяли на себе автономні націоналісти. Через деякий час двома невідомим відбувся підпал редакції «Московського комсосольця». Власник медіа-холдингу звинуватив в причетності до підпалу українських націоналістів.

6 жовтня, в Лозовій, вперше на Східній Україні автономними націоналістами, спільно з іншими громадськими організаціями, проводиться Марш слави Українського Визвольного Війська. Цей захід супроводжувався провокаціями з боку тітушок та влади. Правоохоронці шукали активістів з інших міст, котрі мали виїхати для підтримки маршу. Вранці 6 жовтня було «заміновано» припинено роботу вокзалу в Харкові, евакуйовано 1,8 тисячі людей. Повідомлялось про «мінування» приміського потягу «Полтава-Лозова» на станції в Полтаві, через що не змогли прибути бажаючі відвідати марш.

У вересні в Житомирі автономні націоналісти виступили проти прийому іноземних студентів у житомирські вузи, а 13 жовтня автономи організовують Автономний марш УПА «за національне та соціальне визволення». 14 жовтня в Полтаві за підтримки та організації автономних націоналістів проходить щорічний Незалежний марш УПА.

Закінчився рік для «Автономних націоналістів України» традиційним маршем здорової молоді «Свята без алкоголю» в Тернополі. Після маршу пройшла конференція, на якій відбулась презентація другого випуску журналу «Рупор».

2014 рік 
Автономні націоналісти України взяли участь у 20-тисячному Смолоскипному марші до 105-річчя з дня народження Степана Бандери.

Через постійні дос-атаки на сайт «Radikals.in», створюється захищеніший інформаційний ресурс «Автономні націоналісти України».

Автономні націоналісти брали участь у подіях в Одесі 2 травня 2014 року.

2015 рік 
Автономний марш Героіів Крут м.Вінниця, який провели автономні націоналісти Вінниці зібравши близько 180 націоналістів з гаслами:» Смерть крутянців — вина лібералів» та » Смерть ілловайців- вина Порошенка» розпочинаються нові визвольні змагання.

Боротьба триває

На групу анархістів, які повертались зі свого першотравневого мітингу на Подолі, напала група молодиків, які називають себе «автономні націоналісти».

2016 рік

2017 рік

Автономні НС розпочинають боротьбу з пропагандою наркотиків.

2018 рік

Які ідеї пропагують автономні націоналісти? 

Автономні націоналісти прагнуть об'єднати всіх громадян України для боротьби за національне і соціальне визволення. Також, автономні націоналісти прагнуть об'єднати всіх соціально і національно мислячих громадян України для боротьби за повалення існуючої корумповоної системи влади.

Автономні націоналісти виступають проти 
 капіталізму: влади грошей, нетрудових прибутків, процентів, експлуатації
 лібералізму: споживацтва, егоїзму одиниці, космополітичного виродження
 глобалізації: стирання всіх кордонів, необмеженої міграції, змішування народів, політики ЄС та МС
 імперіалізму: панування одних народів та націй над іншими, світової гегемонії і злочинної політики США, Ізраїлю, РФ
 матеріалізму: культурної і фізичної деградації, підміни традиційних цінностей, утилітарних цінностей споживацтва і егоїзму, як таких, що ведуть до виродження людини і нищення природи.

Замість діючої системи, автономні націоналісти пропонують новий лад соціальної і національної справедливості — створення народної спільноти всіх працюючих українців, об'єднаних вірою в те, що загальне добро стоїть перед особистим.

Автономні націоналісти виступають за 
 національну економіку: безкласове суспільство, рівноправність, розподіл прибутків
 націоналізм: підпорядкування держави інтересам нації та збереження її чистоти
 автаркію: повну економічну, а значить і політичну незалежність країни
 рівне право народів на самовизначення: позаблоковий статус України
 здоровий спосіб життя: свободу від наркотиків і шкідливих звичок
 охорону природи: захист навколишнього середовища.

Суспільні проєкти

Проєкт «Крапелька Щастя» 

«Крапелька Щастя» — це благодійний проєкт «Автономних націоналістів України», спрямований на допомогу дитячим будинкам та притулкам для тварин і захист тварин та довкілля.

На початку 2013 року полтавські активісти, взявши за приклад досвід створення благодійного проєкту «Крапелька щастя» у Тернополі, організовують благодійну ініціативу по допомозі дитячим будинкам «Майбутнє нації», яку згодом перейменовують у «Крапельку Щастя», та входять у мережу. До вже діючих відділень на початку осені приєднують активісти з Харкова та Києва, оголошується про пошук активістів. Проводяться благодійні фотосесії та аукціони зустрічей. За допомогою зібраних коштів та внесків самих активістів, «Крапелька Щастя» організовує свята в ряді дитячих будинків. Ведеться активна робота по допомозі дитячим будинкам: йде постійний збір канцтоварів, іграшок, одягу, засобів особистої гігієни.

Проєкт «Права копілка» 
«Права копілка» — проєкт «Автономних націоналістів України», спрямований на фінансову допомогу політв'язням, в'язням сумління та націоналістам, що зазнають утисків з боку системи та потребують негайної допомоги. Почав діяти в Харкові з лютого 2013 року. Наразі проводиться постійний збір коштів у Харкові, Полтаві та Краматорську, у разі необхідності долучаються решта міст, що входять у мережу. Проєкт координується через соціальні мережі та осередки «АН» на місцях.

Журнал «Рупор» 
Журнал «Рупор» є непостійним друкованим виданням автономних націоналістів України. Перший випуск журналу вийшов у 2011 році, другий, під назвою «Вчора вільне козацтво — сьогодні автономні націоналісти», побачив світ у грудні 2013 року (тираж 1000 примірників). Включає в себе статті з поясненням ставлення автономних націоналістів України до глобалізму, лібералізму та капіталізму, має практичні статті та пояснення з автономної боротьби та інтерв'ю.

Примітки

Посилання 
 «Автономні націоналісти України»
 Вебсайт «Автономних націоналістів України»
 Реактор
 Журнал «Рупор»

Див. також 

 Українська повстанська армія
 Український націоналізм
 Нові праві

Українські націоналістичні організації
Український націоналізм
Націоналістичні організації
2009 в Україні
Громадські організації України